Somersall ist der Familienname folgender Personen:

 Raheem Somersall (* 1997), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Travis Somersall (* 1990), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis